Добронра́вова — російське жіноче прізвище.

Відомі носії:
 Добронравова Ірина Серафимівна (1947) — український учений-філософ.
 Добронравова Олена Борисівна (1932—1999) — радянська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1968). Знялася в кількох українських картинах.
 Добронравова Світлана Альбертівна (1954) — українська співачка, народна артистка України.

Російські прізвища